Vinter X Games 2014  hölls den 23 januari - 26 januari 2014 i Aspen, Colorado USA. Det var det trettonde året i rad som X Games hölls i Aspen. Evenemanget sändes av SVT Play i Sverige. 

Henrik Harlaut försvarade sitt X Games guld i Big Air från 2013 med sitt trick Nosebutter Triplecork 1620 som han gjorde för andra gången någonsin, första gången var i finalen i fjol.

Resultat

Medaljfördelning

Skidor

Damernas SuperPipe

Herrarnas SuperPipe

Herrarnas Big Air

Herrarnas Slopestyle

Damernas Slopestyle

Snowboard

Damernas SuperPipe

Herrarnas SuperPipe

Herrarnas Big Air

Damernas Slopestyle

Herrarnas Slopestyle

Herrarnas Snowboard X (boardercross)

Damernas Snowboard X (boardercross)

Snöskoter

Freestyle

Längdhopp

Skotercross

Referenser

Externa länkar 
 

X Games
Sportåret 2014
2014 i USA
Sportevenemang i Colorado